The Living Daylights, nom original de Tuer n'est pas jouer, film britannique de John Glen (1987)
 The Living Daylights, chanson du groupe a-ha servant de générique au film (1987)
 The Living Daylights, jeu vidéo inspiré du film (1987)